Морской флот — многозначный термин.
 Военно-морской флот — совокупность морских кораблей, принадлежащих вооружённым силам какого-либо государства, и солдат (матросов) и офицеров, проходящих службу на них;
 Гражданский морской флот — совокупность морских судов (кораблей), предназначенных для мирных целей (пассажирские перевозки, туризм, грузоперевозки и т. п.);
 «Морской флот» — журнал, посвящённый морскому делу, издающийся на русском языке.

Ссылки